Le terme Caprese peut désigner :
 La Salade caprese est un hors-d'œuvre à base de mozzarella, tomates et basilic.
 Marrone di Caprese Michelangelo est une châtaigne sèche enregistrée comme  appellation d'origine protégée.
 Caprese Michelangelo est une commune de la province d'Arezzo.
 La torta caprese est un gâteau au chocolat et aux amandes d’origine italienne.